В данном списке перечислены производители трамваев:

 CATITA — Аргентина
 Fabricaciones Militares — Аргентина
 Materfer — Аргентина
 Duncan and Fraser — Австралия
 Commonwealth Engineering — Австралия
 Simmering-Graz-Pauker — Австрия
 Белкоммунмаш — Белоруссия
 Bom Sinal — Бразилия
 TRAMKAR — Болгария
 Bombardier Transportation — Канада
 Crotram — Хорватия
 Inekon Trams — Чехия
 Škoda Holding — Чехия
 Alstom — Франция
 Gothaer Waggonfabrik — Германия 
 Siemens — Германия
 Hong Kong Tramways — Гонконг
 AnsaldoBreda — Италия
 Kinki Sharyo — Япония
 Nippon Sharyo — Япония
 RVR — Латвия
 Konstal — Польша
 Newag — Польша
 PESA — Польша
 Protram — Польша
 Solaris Bus & Coach — Польша
 ВРТТЗ — Россия (1972—2006)
 ПТМЗ — Россия (1934—2013)
 ПК Транспортные системы на территории ТВЗ  — Россия
 УКВЗ — Россия
 Уралтрансмаш — Россия
 Татра-Юг — Украина
 Электронтранс — Украина
 Богдан — Украина
 CAF — Испания
 Schindler Waggon — Швейцария
 Sig Holding AG — Швейцария
 Stadler Rail — Швейцария
 American Car Company — США
 Brookville Equipment Corporation — США